|-
|(99001)||2001 DY49|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,056|| align=right|13,70|| align=right|5,130||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99002)||2001 DN50|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,040|| align=right|12,15|| align=right|5,393||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99003)||2001 DZ50|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,183|| align=right|11,00|| align=right|4,385||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99004)||2001 DK51|| align=right|15,2|| align=right|2,952|| align=right|0,090|| align=right|11,68|| align=right|5,070||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99005)||2001 DH52|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,153|| align=right|5,54|| align=right|4,053||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99006)||2001 DR52|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,089|| align=right|14,37|| align=right|4,130||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99007)||2001 DS52|| align=right|13,8|| align=right|2,999|| align=right|0,060|| align=right|11,26|| align=right|5,192||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99008)||2001 DU52|| align=right|15,4|| align=right|2,522|| align=right|0,155|| align=right|5,91|| align=right|4,005||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99009)||2001 DD54|| align=right|15,0|| align=right|2,973|| align=right|0,120|| align=right|2,50|| align=right|5,126||MBA||21. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99010)||2001 DF54|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,063|| align=right|26,32|| align=right|5,598||MBA||21. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99011)||2001 DO59|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,113|| align=right|12,52|| align=right|4,176||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99012)||2001 DU59|| align=right|14,4|| align=right|2,711|| align=right|0,136|| align=right|14,68|| align=right|4,463||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99013)||2001 DX64|| align=right|14,2|| align=right|2,667|| align=right|0,294|| align=right|7,12|| align=right|4,355||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99014)||2001 DG65|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,052|| align=right|11,23|| align=right|4,347||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99015)||2001 DM65|| align=right|14,2|| align=right|3,008|| align=right|0,117|| align=right|8,31|| align=right|5,215||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99016)||2001 DP65|| align=right|15,4|| align=right|2,936|| align=right|0,022|| align=right|1,92|| align=right|5,030||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99017)||2001 DY66|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,029|| align=right|8,29|| align=right|5,445||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99018)||2001 DY68|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,205|| align=right|6,97|| align=right|4,020||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99019)||2001 DK73|| align=right|15,5|| align=right|2,792|| align=right|0,014|| align=right|3,84|| align=right|4,664||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99020)||2001 DU75|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,084|| align=right|4,07|| align=right|5,566||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99021)||2001 DX78|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,206|| align=right|11,37|| align=right|4,469||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99022)||2001 DR88|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,199|| align=right|1,71|| align=right|4,645||MBA||27. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99023)||2001 DV88|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,020|| align=right|22,03|| align=right|5,480||MBA||27. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99024)||2001 DO90|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,140|| align=right|11,74|| align=right|4,541||MBA||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99025)||2001 DG92|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,172|| align=right|4,66|| align=right|4,335||MBA||20. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99026)||2001 DX92|| align=right|14,5|| align=right|3,162|| align=right|0,027|| align=right|11,83|| align=right|5,623||MBA||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99027)||2001 DB95|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,228|| align=right|5,43|| align=right|4,059||MBA||21. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99028)||2001 DC98|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,200|| align=right|5,49|| align=right|4,277||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99029)||2001 DP98|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,116|| align=right|13,05|| align=right|4,078||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99030)||2001 DU98|| align=right|15,4|| align=right|2,650|| align=right|0,132|| align=right|13,13|| align=right|4,313||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99031)||2001 DW98|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,111|| align=right|12,21|| align=right|4,426||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99032)||2001 DJ100|| align=right|15,6|| align=right|3,121|| align=right|0,074|| align=right|0,61|| align=right|5,512||MBA||17. februar 2001||La Palma||La Palma
|-
|(99033)||2001 DQ101|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,201|| align=right|10,55|| align=right|4,278||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99034)||2001 DD109|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,162|| align=right|13,63|| align=right|4,403||MBA||20. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99035)||2001 EX|| align=right|15,8|| align=right|2,556|| align=right|0,169|| align=right|12,26|| align=right|4,086||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99036)||2001 EV2|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,226|| align=right|12,05|| align=right|4,354||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99037)||2001 EW2|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,138|| align=right|15,10|| align=right|4,325||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99038)||2001 EJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,150|| align=right|13,83|| align=right|4,505||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99039)||2001 EB4|| align=right|14,1|| align=right|2,879|| align=right|0,104|| align=right|14,82|| align=right|4,884||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99040)||2001 EF5|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,121|| align=right|13,94|| align=right|4,193||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99041)||2001 EQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,056|| align=right|5,14|| align=right|4,687||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99042)||2001 EW5|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,064|| align=right|9,74|| align=right|4,551||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99043)||2001 EX7|| align=right|16,1|| align=right|2,617|| align=right|0,133|| align=right|8,49|| align=right|4,232||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99044)||2001 EA8|| align=right|15,9|| align=right|2,638|| align=right|0,093|| align=right|2,95|| align=right|4,284||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99045)||2001 EQ8|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,100|| align=right|2,93|| align=right|4,394||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99046)||2001 ET10|| align=right|15,2|| align=right|3,133|| align=right|0,054|| align=right|2,64|| align=right|5,546||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99047)||2001 EG13|| align=right|15,3|| align=right|1,917|| align=right|0,049|| align=right|23,89|| align=right|2,654||MBA||14. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99048)||2001 EP13|| align=right|15,3|| align=right|2,879|| align=right|0,036|| align=right|2,90|| align=right|4,884||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99049)||2001 EX13|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,190|| align=right|11,31|| align=right|4,139||MBA||14. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99050)||2001 EG14|| align=right|14,0|| align=right|3,021|| align=right|0,036|| align=right|14,60|| align=right|5,251||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99051)||2001 EE15|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,057|| align=right|15,47|| align=right|4,334||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99052)||2001 ET15|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,088|| align=right|9,62|| align=right|4,515||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(99053)||2001 EU15|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,169|| align=right|9,11|| align=right|4,615||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(99054)||2001 EV15|| align=right|14,1|| align=right|2,776|| align=right|0,192|| align=right|9,34|| align=right|4,625||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(99055)||2001 ES16|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,145|| align=right|1,92|| align=right|4,349||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99056)||2001 EE20|| align=right|15,7|| align=right|2,718|| align=right|0,223|| align=right|2,64|| align=right|4,481||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99057)||2001 EL21|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,086|| align=right|11,96|| align=right|4,108||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99058)||2001 ET23|| align=right|16,5|| align=right|2,666|| align=right|0,140|| align=right|1,77|| align=right|4,353||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99059)||2001 EM24|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,104|| align=right|22,57|| align=right|5,484||MBA||4. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99060)||2001 ET25|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,087|| align=right|6,46|| align=right|4,170||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99061)||2001 EB26|| align=right|16,5|| align=right|2,592|| align=right|0,156|| align=right|2,25|| align=right|4,173||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99062)||2001 FQ|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,194|| align=right|11,54|| align=right|4,222||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99063)||2001 FZ1|| align=right|14,4|| align=right|2,779|| align=right|0,240|| align=right|9,75|| align=right|4,631||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99064)||2001 FT2|| align=right|16,1|| align=right|2,628|| align=right|0,137|| align=right|3,83|| align=right|4,261||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99065)||2001 FA3|| align=right|15,2|| align=right|2,991|| align=right|0,100|| align=right|10,71|| align=right|5,172||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99066)||2001 FB5|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,169|| align=right|7,50|| align=right|4,529||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99067)||2001 FN5|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,074|| align=right|24,74|| align=right|4,662||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99068)||2001 FZ7|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,161|| align=right|12,61|| align=right|4,248||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99069)||2001 FB8|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,199|| align=right|3,98|| align=right|4,177||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99070)||2001 FA10|| align=right|14,3|| align=right|3,243|| align=right|0,042|| align=right|10,96|| align=right|5,838||MBA||22. marec 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(99071)||2001 FK11|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,061|| align=right|11,50|| align=right|5,325||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99072)||2001 FO12|| align=right|15,8|| align=right|2,654|| align=right|0,142|| align=right|11,83|| align=right|4,322||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99073)||2001 FX12|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,073|| align=right|4,95|| align=right|4,383||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99074)||2001 FU14|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,155|| align=right|11,23|| align=right|4,275||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99075)||2001 FZ14|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|2,32|| align=right|4,416||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99076)||2001 FT15|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|12,58|| align=right|4,086||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99077)||2001 FV15|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,063|| align=right|5,38|| align=right|4,691||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99078)||2001 FF16|| align=right|14,8|| align=right|2,803|| align=right|0,112|| align=right|10,59|| align=right|4,693||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99079)||2001 FH16|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,095|| align=right|9,93|| align=right|5,678||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99080)||2001 FV16|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,088|| align=right|10,96|| align=right|4,513||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99081)||2001 FR21|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,106|| align=right|8,92|| align=right|5,448||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99082)||2001 FA23|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,107|| align=right|15,75|| align=right|5,450||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99083)||2001 FC25|| align=right|16,0|| align=right|2,619|| align=right|0,191|| align=right|3,53|| align=right|4,237||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99084)||2001 FL26|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,191|| align=right|4,47|| align=right|4,615||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99085)||2001 FO26|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,216|| align=right|8,37|| align=right|5,209||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99086)||2001 FQ29|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,054|| align=right|13,84|| align=right|5,524||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99087)||2001 FV29|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,010|| align=right|13,90|| align=right|4,250||MBA||19. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99088)||2001 FK33|| align=right|15,2|| align=right|2,967|| align=right|0,110|| align=right|5,78|| align=right|5,111||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99089)||2001 FR33|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,090|| align=right|8,15|| align=right|5,122||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99090)||2001 FG34|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,201|| align=right|4,13|| align=right|4,190||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99091)||2001 FC37|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,134|| align=right|14,39|| align=right|4,551||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99092)||2001 FR37|| align=right|14,2|| align=right|3,237|| align=right|0,024|| align=right|13,40|| align=right|5,822||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99093)||2001 FU37|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,043|| align=right|14,22|| align=right|4,264||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99094)||2001 FE38|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,147|| align=right|11,01|| align=right|4,325||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99095)||2001 FF39|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,077|| align=right|4,26|| align=right|4,554||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99096)||2001 FU42|| align=right|14,6|| align=right|3,028|| align=right|0,135|| align=right|1,84|| align=right|5,268||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99097)||2001 FJ44|| align=right|14,9|| align=right|2,539|| align=right|0,154|| align=right|13,06|| align=right|4,046||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99098)||2001 FK45|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,167|| align=right|0,18|| align=right|5,409||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99099)||2001 FH46|| align=right|14,3|| align=right|2,783|| align=right|0,169|| align=right|17,58|| align=right|4,642||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99100)||2001 FM49|| align=right|15,1|| align=right|2,842|| align=right|0,045|| align=right|1,34|| align=right|4,791||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99101)||2001 FY49|| align=right|14,3|| align=right|2,568|| align=right|0,114|| align=right|14,48|| align=right|4,115||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99102)||2001 FK50|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,115|| align=right|13,56|| align=right|4,247||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99103)||2001 FO50|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,251|| align=right|2,53|| align=right|4,404||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99104)||2001 FZ52|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,176|| align=right|6,77|| align=right|4,231||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99105)||2001 FJ53|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,137|| align=right|3,21|| align=right|4,252||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99106)||2001 FA54|| align=right|14,7|| align=right|2,686|| align=right|0,120|| align=right|13,58|| align=right|4,400||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99107)||2001 FX54|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,160|| align=right|6,44|| align=right|4,525||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99108)||2001 FM55|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,192|| align=right|22,61|| align=right|5,597||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99109)||2001 FW55|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,236|| align=right|4,84|| align=right|4,264||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99110)||2001 FL56|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,150|| align=right|6,12|| align=right|4,188||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99111)||2001 FN61|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,171|| align=right|11,17|| align=right|3,882||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99112)||2001 FP62|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,125|| align=right|5,87|| align=right|4,514||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99113)||2001 FR62|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,026|| align=right|4,17|| align=right|5,626||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99114)||2001 FN63|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,038|| align=right|5,09|| align=right|4,246||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99115)||2001 FF65|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,017|| align=right|6,17|| align=right|4,559||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99116)||2001 FG67|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,134|| align=right|3,71|| align=right|4,277||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99117)||2001 FB68|| align=right|15,8|| align=right|2,736|| align=right|0,178|| align=right|8,74|| align=right|4,525||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99118)||2001 FO68|| align=right|15,0|| align=right|2,780|| align=right|0,188|| align=right|13,33|| align=right|4,634||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99119)||2001 FF69|| align=right|15,2|| align=right|2,992|| align=right|0,108|| align=right|8,77|| align=right|5,174||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99120)||2001 FH73|| align=right|15,4|| align=right|2,785|| align=right|0,097|| align=right|5,81|| align=right|4,647||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99121)||2001 FK74|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,046|| align=right|23,24|| align=right|4,074||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99122)||2001 FQ75|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,014|| align=right|4,90|| align=right|4,362||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99123)||2001 FB78|| align=right|13,8|| align=right|3,025|| align=right|0,113|| align=right|11,16|| align=right|5,261||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99124)||2001 FW79|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,123|| align=right|7,13|| align=right|4,679||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99125)||2001 FV80|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,249|| align=right|5,25|| align=right|4,392||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99126)||2001 FV81|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,065|| align=right|13,96|| align=right|4,368||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99127)||2001 FR87|| align=right|14,6|| align=right|2,818|| align=right|0,100|| align=right|5,80|| align=right|4,729||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99128)||2001 FJ93|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,050|| align=right|10,10|| align=right|5,660||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99129)||2001 FT96|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,243|| align=right|6,15|| align=right|4,227||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99130)||2001 FL97|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,204|| align=right|13,23|| align=right|4,168||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99131)||2001 FN97|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,029|| align=right|1,38|| align=right|4,681||MBA||16. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99132)||2001 FK98|| align=right|15,2|| align=right|2,765|| align=right|0,143|| align=right|10,77|| align=right|4,598||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99133)||2001 FQ98|| align=right|14,9|| align=right|2,721|| align=right|0,193|| align=right|12,05|| align=right|4,488||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99134)||2001 FF99|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,168|| align=right|3,14|| align=right|4,418||MBA||16. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99135)||2001 FK99|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,125|| align=right|14,89|| align=right|4,093||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99136)||2001 FN99|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,104|| align=right|10,64|| align=right|4,278||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99137)||2001 FH101|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,126|| align=right|11,80|| align=right|4,640||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99138)||2001 FV101|| align=right|14,1|| align=right|3,021|| align=right|0,141|| align=right|8,51|| align=right|5,251||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99139)||2001 FX103|| align=right|14,8|| align=right|2,740|| align=right|0,205|| align=right|9,27|| align=right|4,535||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99140)||2001 FM104|| align=right|15,5|| align=right|2,836|| align=right|0,052|| align=right|6,28|| align=right|4,776||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99141)||2001 FQ104|| align=right|14,3|| align=right|3,201|| align=right|0,023|| align=right|14,15|| align=right|5,727||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99142)||2001 FK106|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,013|| align=right|6,84|| align=right|4,580||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99143)||2001 FS108|| align=right|15,3|| align=right|2,780|| align=right|0,084|| align=right|1,63|| align=right|4,634||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99144)||2001 FE113|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,162|| align=right|4,97|| align=right|4,409||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99145)||2001 FL113|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,045|| align=right|10,26|| align=right|5,647||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99146)||2001 FH117|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,153|| align=right|22,93|| align=right|4,339||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99147)||2001 FP117|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,141|| align=right|8,40|| align=right|5,532||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99148)||2001 FO121|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,013|| align=right|15,18|| align=right|4,403||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99149)||2001 FH123|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,098|| align=right|2,94|| align=right|4,535||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99150)||2001 FT127|| align=right|15,5|| align=right|2,806|| align=right|0,067|| align=right|3,36|| align=right|4,699||MBA||29. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99151)||2001 FP128|| align=right|14,1|| align=right|2,653|| align=right|0,113|| align=right|14,91|| align=right|4,319||MBA||23. marec 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(99152)||2001 FV128|| align=right|15,2|| align=right|2,651|| align=right|0,053|| align=right|22,18|| align=right|4,316||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99153)||2001 FH129|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,149|| align=right|5,01|| align=right|4,449||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99154)||2001 FU129|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,101|| align=right|11,33|| align=right|4,206||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99155)||2001 FV129|| align=right|13,9|| align=right|2,557|| align=right|0,143|| align=right|15,11|| align=right|4,088||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99156)||2001 FQ131|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,093|| align=right|8,92|| align=right|4,464||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99157)||2001 FR131|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,171|| align=right|8,69|| align=right|4,526||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99158)||2001 FA132|| align=right|14,3|| align=right|3,199|| align=right|0,135|| align=right|8,20|| align=right|5,720||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99159)||2001 FK134|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,104|| align=right|14,01|| align=right|5,227||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99160)||2001 FZ134|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,103|| align=right|12,03|| align=right|4,042||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99161)||2001 FG136|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,072|| align=right|12,85|| align=right|5,593||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99162)||2001 FH136|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,121|| align=right|16,59|| align=right|5,122||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99163)||2001 FO140|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,121|| align=right|6,07|| align=right|4,495||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99164)||2001 FX144|| align=right|14,1|| align=right|3,221|| align=right|0,033|| align=right|31,95|| align=right|5,780||MBA||23. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99165)||2001 FF148|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,103|| align=right|13,33|| align=right|4,190||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99166)||2001 FL148|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,175|| align=right|13,84|| align=right|4,340||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99167)||2001 FX151|| align=right|13,2|| align=right|3,411|| align=right|0,175|| align=right|17,29|| align=right|6,299||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99168)||2001 FN152|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,078|| align=right|5,75|| align=right|4,356||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99169)||2001 FY152|| align=right|15,4|| align=right|2,948|| align=right|0,253|| align=right|6,75|| align=right|5,061||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99170)||2001 FT159|| align=right|16,5|| align=right|2,666|| align=right|0,176|| align=right|2,31|| align=right|4,352||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99171)||2001 FW159|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,203|| align=right|3,78|| align=right|4,057||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99172)||2001 FG160|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,029|| align=right|5,46|| align=right|4,449||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99173)||2001 FS161|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,164|| align=right|11,35|| align=right|4,482||MBA||30. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99174)||2001 FR163|| align=right|14,0|| align=right|3,153|| align=right|0,049|| align=right|11,50|| align=right|5,598||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99175)||2001 FY163|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,094|| align=right|1,86|| align=right|4,488||MBA||18. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99176)||2001 FF164|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,035|| align=right|8,57|| align=right|5,639||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99177)||2001 FN172|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,090|| align=right|12,76|| align=right|4,617||MBA||25. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99178)||2001 FR172|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,115|| align=right|14,56|| align=right|5,172||MBA||25. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99179)||2001 FP175|| align=right|14,0|| align=right|2,932|| align=right|0,052|| align=right|13,09|| align=right|5,020||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99180)||2001 FJ176|| align=right|13,9|| align=right|3,226|| align=right|0,034|| align=right|10,57|| align=right|5,792||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99181)||2001 FV176|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,093|| align=right|11,17|| align=right|3,449||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99182)||2001 FW178|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,093|| align=right|15,19|| align=right|4,218||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99183)||2001 FB180|| align=right|14,1|| align=right|2,998|| align=right|0,076|| align=right|10,90|| align=right|5,191||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99184)||2001 FH188|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,143|| align=right|13,23|| align=right|4,117||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99185)||2001 FQ188|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,101|| align=right|10,07|| align=right|4,144||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99186)||2001 FO189|| align=right|16,1|| align=right|2,708|| align=right|0,051|| align=right|1,70|| align=right|4,456||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99187)||2001 FP189|| align=right|14,6|| align=right|3,193|| align=right|0,044|| align=right|3,93|| align=right|5,705||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99188)||2001 FQ190|| align=right|15,4|| align=right|2,768|| align=right|0,183|| align=right|6,92|| align=right|4,604||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99189)||2001 FV190|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,055|| align=right|8,45|| align=right|4,458||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99190)||2001 FP193|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,063|| align=right|7,26|| align=right|4,522||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99191)||2001 FF194|| align=right|13,8|| align=right|3,199|| align=right|0,062|| align=right|16,99|| align=right|5,720||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99192)||2001 GD4|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,097|| align=right|14,31|| align=right|4,252||MBA||14. april 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(99193)||2001 GN4|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,332|| align=right|15,33|| align=right|5,357||MBA||14. april 2001||Begues||P. Manteca
|-
|(99194)||2001 GC5|| align=right|14,4|| align=right|2,716|| align=right|0,038|| align=right|15,32|| align=right|4,475||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99195)||2001 GH5|| align=right|13,9|| align=right|2,700|| align=right|0,046|| align=right|22,20|| align=right|4,436||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99196)||2001 GN8|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,103|| align=right|16,56|| align=right|4,502||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99197)||2001 GL10|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,028|| align=right|1,57|| align=right|4,353||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99198)||2001 HN3|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,171|| align=right|3,37|| align=right|5,157||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99199)||2001 HW11|| align=right|14,5|| align=right|2,984|| align=right|0,138|| align=right|4,04|| align=right|5,153||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99200)||2001 HF15|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,101|| align=right|3,37|| align=right|4,657||MBA||23. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99201)||2001 HY16|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,091|| align=right|14,84|| align=right|4,580||MBA||25. april 2001||Prescott||Prescott
|-
|(99202)||2001 HR18|| align=right|13,1|| align=right|3,196|| align=right|0,285|| align=right|22,27|| align=right|5,713||MBA||24. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99203)||2001 HA20|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,153|| align=right|21,27|| align=right|5,576||MBA||26. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99204)||2001 HE20|| align=right|13,6|| align=right|3,080|| align=right|0,094|| align=right|22,29|| align=right|5,404||MBA||26. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99205)||2001 HL22|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,228|| align=right|14,00|| align=right|4,311||MBA||25. april 2001||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(99206)||2001 HH25|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,040|| align=right|4,33|| align=right|4,688||MBA||26. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99207)||2001 HR27|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,132|| align=right|2,25|| align=right|3,807||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99208)||2001 HX27|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,080|| align=right|11,81|| align=right|5,471||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99209)||2001 HZ28|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,232|| align=right|3,53|| align=right|4,325||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99210)||2001 HK32|| align=right|15,8|| align=right|2,739|| align=right|0,177|| align=right|8,45|| align=right|4,532||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99211)||2001 HD37|| align=right|14,7|| align=right|2,710|| align=right|0,120|| align=right|13,31|| align=right|4,459||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99212)||2001 HD38|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,220|| align=right|11,04|| align=right|4,596||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99213)||2001 HL38|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,230|| align=right|7,45|| align=right|4,656||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99214)||2001 HF41|| align=right|14,8|| align=right|2,560|| align=right|0,227|| align=right|13,19|| align=right|4,096||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99215)||2001 HU45|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,067|| align=right|11,40|| align=right|5,162||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99216)||2001 HG48|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,124|| align=right|14,33|| align=right|4,123||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99217)||2001 HJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,121|| align=right|14,92|| align=right|4,182||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99218)||2001 HV50|| align=right|14,7|| align=right|2,775|| align=right|0,084|| align=right|11,62|| align=right|4,621||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99219)||2001 HY53|| align=right|13,2|| align=right|3,136|| align=right|0,062|| align=right|22,73|| align=right|5,554||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99220)||2001 HE54|| align=right|14,4|| align=right|2,840|| align=right|0,155|| align=right|19,15|| align=right|4,786||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99221)||2001 HP55|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,175|| align=right|8,12|| align=right|4,625||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99222)||2001 HQ55|| align=right|15,0|| align=right|2,760|| align=right|0,195|| align=right|8,23|| align=right|4,584||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99223)||2001 HJ57|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,212|| align=right|13,96|| align=right|4,314||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99224)||2001 HC58|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,040|| align=right|17,63|| align=right|5,019||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99225)||2001 HX59|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,109|| align=right|10,42|| align=right|4,551||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99226)||2001 HO60|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,118|| align=right|12,26|| align=right|4,680||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99227)||2001 HR60|| align=right|13,1|| align=right|3,249|| align=right|0,087|| align=right|24,84|| align=right|5,856||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99228)||2001 HJ62|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,144|| align=right|6,41|| align=right|4,519||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99229)||2001 HK63|| align=right|14,6|| align=right|2,909|| align=right|0,378|| align=right|4,74|| align=right|4,960||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99230)||2001 KL|| align=right|15,8|| align=right|2,776|| align=right|0,173|| align=right|1,67|| align=right|4,624||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99231)||2001 KC1|| align=right|14,6|| align=right|3,204|| align=right|0,102|| align=right|6,52|| align=right|5,735||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99232)||2001 KP4|| align=right|14,4|| align=right|2,964|| align=right|0,073|| align=right|9,43|| align=right|5,102||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99233)||2001 KJ7|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,281|| align=right|19,88|| align=right|5,590||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99234)||2001 KU13|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,193|| align=right|2,39|| align=right|3,743||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99235)||2001 KU29|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,021|| align=right|12,67|| align=right|5,382||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99236)||2001 KV31|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,230|| align=right|25,91|| align=right|4,638||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99237)||2001 KD33|| align=right|15,1|| align=right|2,803|| align=right|0,158|| align=right|5,73|| align=right|4,692||MBA||24. maj 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(99238)||2001 KQ35|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,175|| align=right|8,99|| align=right|5,362||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99239)||2001 KX36|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,122|| align=right|4,42|| align=right|5,412||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99240)||2001 KH37|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,123|| align=right|8,75|| align=right|5,568||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99241)||2001 KV51|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,062|| align=right|14,42|| align=right|5,501||MBA||16. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99242)||2001 KG52|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,091|| align=right|9,99|| align=right|4,672||MBA||17. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99243)||2001 KH54|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,016|| align=right|9,34|| align=right|5,356||MBA||22. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99244)||2001 KV54|| align=right|13,6|| align=right|2,798|| align=right|0,174|| align=right|22,76|| align=right|4,681||MBA||28. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99245)||2001 KG61|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,176|| align=right|8,86|| align=right|4,600||MBA||17. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(99246)||2001 KY62|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,182|| align=right|14,58|| align=right|4,110||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99247)||2001 KV65|| align=right|14,9|| align=right|3,009|| align=right|0,043|| align=right|15,73|| align=right|5,219||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99248)||2001 KY66|| align=right|16,2|| align=right|1,868|| align=right|0,508|| align=right|10,63|| align=right|2,552||APL||29. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99249)||2001 KW70|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,101|| align=right|6,01|| align=right|5,431||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99250)||2001 LH|| align=right|14,3|| align=right|3,161|| align=right|0,194|| align=right|17,44|| align=right|5,620||MBA||10. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov